Безукладовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Безукладовка — деревня в Тамбовском районе Тамбовской области.
 Безукладовка — деревня в Токарёвском районе Тамбовской области.